Michaël (aartsengel)
 Aartsengel Michaël (Den Haag)